MDS o M.D.S. puede referirse a:

Compañías y organizaciones 
 Ministerio de Desarrollo Social, ministerio de Chile.

Tecnología 
 mds, un daemon en Mac OS X  Spotlight (informática)

Medicina 
 Síndrome mielodisplásico
 Síndrome de Miller-Dieker, a desorden neurológico

Otros 
 Escalamiento multidimensional, una técnica estadística
 Maratón des Sables, una ultramaratón en Marruecos